Zaginiony – rumuński film obyczajowy z 1969 roku w reżyserii Mircei Mureşana
 Zaginiony – amerykański thriller z 1982 roku w reżyserii Costy Gavrasa
 Zaginiony – amerykański serial telewizyjny 
 Zaginiony – powieść rumuńskiego pisarza Mihaila Sadoveanu
 Zaginiony – brytyjski serial telewizyjny